Ливенцо́в (Ливенцо́ва) — русская фамилия.

Известные носители:
 
 
 Ливенцов, Иван Николаевич (1904—1977) — директор Завода им. Козицкого, Герой Социалистического Труда.

 Ливенцов, Михаил Алексеевич (1825—1896) — генерал-лейтенант, Акмолинский губернатор.
 Ливенцев, Николай Денисович (1870 — после 1919) — генерал-майор Российской императорской армии.
 Ливенцов, Пётр Михайлович — Георгиевский кавалер; капитан; № 6885; 3 декабря 1842.

См. также 
 Левенцов
 Ливенцовы
 Ливенцовская крепость

Примечания